Reserva (dret internacional), declaració unilateral feta per un estat en el moment d'adherir-se a un tractat amb la finalitat de modificar els efectes jurídics de l'aplicació en aquest estat de certes disposicions
 Reserva de la biosfera, àrea geogràfica representativa dels diferents hàbitats del planeta, desenvolupat per la UNESCO 
 Reserva índia, territoris dels EUA i del Canadà que encara es troben sota sobirania limitada de les tribus ameríndies 
 Reserva militar, conjunt d'efectius que són mobilitzables per a ampliar les forces de l'exèrcit regular, complementant l'exèrcit permanent, en cas de necessitat o urgència
 Reserva natural, espai natural d'extensió reduïda i d'interès científic creada per a preservar íntegrament el conjunt d'ecosistemes naturals que conté o alguna de les seves parts
 Sistema de la Reserva Federal, sistema bancari central dels Estats Units d'Amèrica